Slippery Rock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Slippery Rock Township (Butler County, Pennsylvania)
 Slippery Rock Township (Lawrence County, Pennsylvania)